Pippilotta bezeichnet:

 einen Namensteil von Pippi Langstrumpf, deren voller Name Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf ist
 Pippilotta (Schiff), einen deutschen 3-Mast-Gaffelschoner